Прелуч () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Агеш.
 Прелуч () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Лозна.